Kamczatka – półwysep w azjatyckiej części Rosji
 Kamczatka – rzeka w azjatyckiej części Rosji
 Kamczatka – część miejscowości Jezior na Białorusi
 Kamczatka – argentyńsko-hiszpański film z 2002 roku